Ypsolophidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
Estão descritos quatro géneros:
 Chalconympha
 Euceratia
 Ochsenheimeria
 Rhabdocosma

Lepidoptera